Weizen steht für:

 Weizen, eine Getreideart
 Weizen (Stühlingen), ein Ortsteil von Stühlingen im Landkreis Waldshut
 kurz für Weizenbier